Blunck ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Blunck (* 1996), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Andreas Blunck (1871–1933), deutscher Politiker
 August Blunck (1858–1946), deutscher Maler
 Christian Blunck (* 1968), deutscher Hockeyspieler
 Detlev Conrad Blunck (1798–1853), deutscher Maler
 Erich Blunck (1872–1950), deutscher Architekt und Denkmalpfleger
 Greta Blunck (* 1938), deutsche Hockeyspielerin und -trainerin
 Hans Blunck (1885–1958), deutscher Phytomediziner
 Hans Friedrich Blunck (1888–1961), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Blunck (1891–1963), norddeutscher Maler und Lithograf
 Joachim Christian Blunck, deutscher Unternehmensgründer
 Lars Blunck (* 1970), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Lieselott Blunck (* 1942), deutsche Politikerin (SPD)
 Max Blunck (1887–1957), deutscher Verbandsfunktionär
 Øivind Blunck (* 1950), norwegischer Schauspieler
 Richard Blunck (Schriftselller) (1895–1962), deutscher Schriftsteller
 Richard Blunck (Architekt) (1873–1948), deutscher Architekt und Stadtbaudirektor
 Therese Blunck (1875–1942), deutsche Fürsorgerin

 Timo Blunck (* 1962), deutscher Komponist, Texter, Produzent, Bassist und Sänger

Blunck steht für:
 Wollspinnerei Blunck in Bad Segeberg

Siehe auch:
 Blunk (Begriffsklärung)